Smithville hace referencia a varios artículos

Localidades de Estados Unidos
 Smithville (Arkansas)
 Smithville (Georgia)
 Smithville (Misisipi)
 Smithville (Misuri)
 Smithville (Ohio)
 Smithville (Oklahoma)
 Smithville (Tennessee)
 Smithville (Texas)

Otros 
 Municipio de Smithville